Догарі () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бечень.
 Догарі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чомеджешть.